Gminy w USA:
 Gilchrist (ang. Gilchrist Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Pope
Hrabstwa w USA:
 hrabstwo Gilchrist (ang. Gilchrist County) – w stanie Floryda
Osoby noszące to nazwisko:
 Adam Gilchrist, australijski krykiecista
 Albert W. Gilchrist, gubernator Florydy na początku XX wieku
 Sir Andrew Gilchrist, były brytyjski ambasador w Isladii, Indonezji i Irlandii
 Anne Gilchrist, angielska pisarka
 Brent Gilchrist, kanadyjski hokeista
 Cookie Gilchrist, gracz futbolu amerykańskiego
 Ellen Gilchrist, amerykańska pisarka
 James "Jim" Gilchrist, twórca Projektu Minuteman
 Keir Gilchrist, kanadyjski aktor
 Percy Gilchrist, brytyjski chemik i metalurg
 Roy Gilchrist, krykiecista, reprezentant Indii Zachodnich
 Sidney Gilchrist Thomas, wynalazca
 Steve Gilchrist, kanadyjski polityk
 William Gilchrist, amerykański kompozytor
 William Sidney Gilchrist, misjonarz